Камыш-Садак — топоним:

 Камыш-Садак — река в Оренбургской области, бассейн Волги.
 Камыш-Садак (село) — село, Абдулинский район Оренбургской области.